Червоный Остров — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Червоный Остров — до 2013 года название посёлка Красный Остров в Наровлянском районе Гомельской области.

Украина 
 Червоный Остров — село в Волочисском районе Хмельницкой области.

См. также